Sayed Jafar Naderi (1965.), afganistanski ratnik i političar
Sayed Jaffar (hokej na travi) (1911. – 1937.), indijski hokejaški reprezentativac i olimpijski pobjednik